Alder Springs puede referirse a lo siguiente:

 Alder Springs (condado de Fresno, California).— Una localidad del condado de Fresno en California.
 Alder Springs (condado de Glenn, California).— Una localidad del condado de Glenn en California.